Friedrich Wilhelm I. ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm I. (Sachsen-Weimar) (1562–1602), Herzog
 Friedrich Wilhelm I. (Mecklenburg) (1675–1713), Herzog
 Friedrich Wilhelm I. Adolf (Nassau-Siegen) (1680–1722), Fürst
 Friedrich Wilhelm I. (Preußen) („der Soldatenkönig“; 1688–1740), König in Preußen 1713–1740
 Friedrich Wilhelm I. (Hessen-Kassel) (1802–1875), Landgraf und Kurfürst

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Friedrich